Lau může být:

geografický název
Souostroví Lau — součást Fidži
Lau (vesnice) — vesnice v Estonsku

příjmení
 Andy Lau (* 1961) – hongkongský herec, zpěvák a filmový producent
 Jisra'el Me'ir Lau (* 1937) – bývalý aškenázský vrchní rabín Izraele
 Sven Lau (* 1980) – německý islámský kazatel a aktivista

další 
 Lau (hudební skupina) – britská hudební skupina